Torrez ist der Name von

 Municipio El Carmen Rivero Tórrez, Ort in Bolivien

Torrez ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Patiño Tórrez
 Guadalupe Torrez (* 2001), bolivianische Leichtathletin
 Karen Torrez (* 1992), bolivianische Fechterin
 Markus Herrera Torrez (* 1988), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister
 Mike Torrez (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler
 Omar Torrez, US-amerikanischer Gitarrist
 Raúl Lara Torrez (1940–2011), bolivianischer Maler
 Richard Torrez (* 1999), US-amerikanischer Boxer
 Shannon Torrez (* 1966), US-amerikanische Entführerin
 Vania Torrez (* 1981), bolivianische Botanikerin